Brägger ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Brägger (* 1972), Schweizer Leichtathletin
 Benjamin F. Brägger (* 1967), Schweizer Jurist
 Bernhard Brägger (* 1942), Schweizer Autor und Rallyefahrer
 Mathias Brägger (* 1983), Schweizer Eishockeyspieler
 Pablo Brägger (* 1992), Schweizer Kunstturner

Siehe auch:
 Bräker
 Bregger
 Brecker